Léopold de Bavière, né le à Munich le  et mort dans la même ville le , est un prince et officier allemand et un membre de la famille de Wittelsbach.

Biographie 
Il est le second fils du prince-régent Luitpold de Bavière (1821-1912) et de l'archiduchesse Auguste-Ferdinande de Habsbourg-Toscane (1825-1864), et le frère du roi Louis III.

Son éducation et celle de son frère aîné, le futur Louis III de Bavière sont confiées à  et  lequel sera anobli en 1887 par le régent Luitpold.

À partir du , il commande les forces austro-allemandes sur le front de l'Est, dirige l'Ober Ost et signe le traité de Brest-Litovsk.

Famille 
Le , il épouse sa cousine Gisèle d'Autriche, deuxième fille de l'empereur d'Autriche François-Joseph  et de l'impératrice Élisabeth (dite « Sissi »).

De cette union naissent :
 Élisabeth de Bavière  (1874-1957) qui contracte une union secrète en 1893 avec Otto, comte von Seefried auf Buttenheim, au grand dam de sa famille ;
 Augusta de Bavière (1875-1964) qui épouse en 1893 l'archiduc Joseph d'Autriche, palatin de Hongrie ;
 Georges de Bavière (1880-1943) qui épouse en 1912 l'archiduchesse Isabelle d'Autriche-Teschen (1883-1973), mariage annulé en 1913 ;
 Conrad de Bavière (1883-1969) qui épouse en 1921 la princesse Marie Bonne de Savoie-Gênes (1896-1971).

Ascendance

Illustrations

Voir aussi

Articles connexes 
 Louis  de Bavière
 Thérèse de Saxe-Hildburghausen
 Léopold de Wittelsbach
 Gisèle d'Autriche

Liens externes 
 
 
 

Membre du Reichsrat bavarois
Generalfeldmarschall bavarois
Generalfeldmarschall prussien
Chef militaire de la Première Guerre mondiale
Maison de Wittelsbach
Grand cordon de l'ordre de Léopold
Chevalier grand-croix honoraire de l'ordre royal de Victoria
Chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie
Grand-croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse
Grand-croix de l'ordre de Charles III (roi d'Espagne)
Grand-croix de l'ordre militaire de Maximilien-Joseph de Bavière
Grand-croix de l'ordre de la Couronne de Wende
Grand-croix de l'ordre de Louis de Hesse
Grand-croix de l'ordre du Mérite militaire (Bavière)
Grand-croix de la croix de fer
Grand commandeur de l'ordre de Hohenzollern
Commandeur de 1re classe de l'ordre militaire de Saint-Henri
Chevalier de l'ordre Pour le Mérite avec feuilles de chêne
Chevalier de l'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau
Récipiendaire de la croix hanséatique
Récipiendaire de l'ordre de Saint-Hubert (Bavière)
Récipiendaire de 1re classe de la croix de fer
Récipiendaire de la croix d'honneur de l'ordre de Hohenzollern
Naissance en février 1846
Naissance à Munich
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès en septembre 1930
Décès à Munich
Décès à 84 ans
Personnalité inhumée dans l'église Saint-Michel de Munich
Militaire allemand de la guerre franco-allemande de 1870-1871